Résultats détaillés de l'édition 1988 du tournoi de tennis professionnel masculin Tournoi d'Indian Wells.

Faits marquants

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Têtes de série

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters d'Indian Wells
 Saison 1988 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 1988
Sport en Californie en 1988
Indian Wells
Tennis en février 1988
Tennis en mars 1988
Tennis aux États-Unis en 1988